TWW steht als Abkürzung für:
 Television Wales and the West, ehemaliger Fernsehsender in Wales und England (1958–1968) 
 The Whispered World, ein Computerspiel des Spielentwicklers Daedalic
 Trinkwarmwasser oder Trinkwasser warm, siehe Trinkwasser und Warmwasser
 Trockenwiesen und Trockenweiden (in der Schweiz)
 Bahnhof Wangen (Allgäu) nach DS 100

weiterhin führen das Kürzel TWW:
 Theater Westliches Weinviertel, Spielstätte in Niederösterreich
 Trainings- und Weiterbildungszentrum Wolfenbüttel, Bildungseinrichtung der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
 Theodor-Wenzel-Werk, Klinik in Berlin-Zehlendorf
 Transporte Walter Wolf, internationales Logistikunternehmen

Abkürzung